Birkenstraße (straat)
 Birkenstraße (metrostation)